«(Sittin’ on) The Dock of the Bay» (англ.: "Сидя на берегу залива...") — песня, написанная американским певцом Отисом Реддингом и гитаристом Стивом Кроппером. Реддинг записал её дважды в 1967 году, причём второй раз незадолго до своей трагической смерти в авиакатастрофе. В 1968 году песня была издана как сингл на лейбле Stax Records и стала первым в истории посмертно изданным синглом, достигшим 1-го места в США. В Великобритании в чарте UK Singles Chart сингл был на 3 месте.

В 2004 году журнал "Rolling Stone" поместил песню «(Sittin’ on) The Dock of the Bay» в исполнении Отиса Реддинга на 28-е место своего списка «500 величайших песен всех времён». 

В списке 2011 года песня находится на 26-м месте.

Кроме того, песня «(Sittin’ on) The Dock of the Bay» в исполнении Отиса Реддинга входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список  "500 Songs That Shaped Rock and Roll".

В 1998 году оригинальный сингл Отиса Реддинга с песней «(Sittin’ on) The Dock of the Bay» (вышедший в 1968 году на лейбле "Volt Records") был принят в Зал славы премии «Грэмми».

История создания 
Реддинг начал писать слова к этой песне в августе 1967 года, сидя на борту плавучего дома, который он арендовал в порту Саусалито в Калифорнии. Помог доделать песню ему Стив Кроппер, продюсер на лейбле Stax Records и гитарист в группе Booker T. and the M.G.'s.

Композиция 
Песня завершается насвистыванием. Также в ней звучат звуки волн, ударяющихся о берег.

Чарты

Оригинальная версия

Кавер-версии 

Песня была перепета многими музыкантами, среди которых Сэмми Хагар и Майкл Болтон.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1968 года
Песни Отиса Реддинга
Песни Майкла Болтона
Песни Уэйлона Дженнингза
Песни Вилли Нельсона
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни, опубликованные посмертно
Синглы RCA Records
Синглы Atco Records
Синглы Stax Records